Park Theatre est le nom de plusieurs salles de spectacles aux États-Unis :
 Park Theatre, ancienne salle de Boston au Massachusetts.
 Park Theatre à Estes Park au Colorado.
 Park Theatre, ancienne salle de Brooklyn (New York).